Rzut młotem mężczyzn był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas VI Mistrzostw Europy w Sztokholmie. Kwalifikacje rozegrano 19 sierpnia, a finał 21 sierpnia 1958. Zwycięzcą tej konkurencji został Tadeusz Rut. W rywalizacji wzięło udział dwudziestu zawodników z piętnastu reprezentacji.

Rekordy

Wyniki

Kwalifikacje

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rzut młotem mężczyzn